Carl Hallenborg kan syfta på:

 Carl Hallenborg (jurist)
 Carl Hallenborg (militär)